28-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 26 августа по 1 сентября 2013 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Разыгрывались 16 комплектов наград. Медали выиграли представители 23 стран, в том числе 11 стран выиграли хотя бы одно золото. Первое место в неофициальном медальном зачёте заняли японские дзюдоисты (4 золото, 1 серебро и 4 бронзы).

Расписание 
Время местное (UTC−3).

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Международные соревнования по дзюдо в Бразилии